Decibel A decibel (dB) két mennyiség arányának logaritmikus mértéke, amit széles körben használnak az akusztika, a fizika és az elektronika területén.
Deutsche Bahn A Deutsche Bahn (rövidítve: DB) Németország legnagyobb vasúttársasága.